Die Abkürzung ZR steht für:
 Zambia Railways, staatliche Eisenbahngesellschaft von Sambia
 Zeitgeschichte regional, geschichtswissenschaftliche Zeitschrift 
 Zentralrat
 Zivilrecht, siehe Privatrecht
 Zollrat
 Zollrecht
 Zumischrate, Anteil von Schaummittel in einem Schaummittel-Wasser-Gemisch bei Löschschaum
 Geschwindigkeitsindex bei Reifen

ZR als Unterscheidungszeichen auf Kfz-Kennzeichen:

 Belgien: quadratische Händlerkennzeichen
 Deutschland: Landkreis Greiz (für Zeulenroda)
 Norwegen: Vadsø
 Serbien: Zrenjanin
 Tschechien: Okres Žďár nad Sázavou, deutsch: Saar (auslaufend)

Zr steht für:

 Zirconium, ein chemisches Element

zr stand für:

 die Top-Level-Domain von Zaire, mittlerweile .cd für die Demokratische Republik Kongo

 
ZR